Werner Icking Music Archive, (abréviation WIMA), ainsi nommée en l’honneur de Werner Icking, fondateur de la GMD Music Archive devenue WIMA, est une importante collection de partitions de musique, œuvres originales, nouvelles éditions, arrangements, transcriptions, etc. de musique du domaine public, accessible par internet et distribuées gratuitement. 

Il s’agit principalement de partitions gravées par des éditeurs bénévoles avec des logiciels comme Finale, LilyPond, MusiXTeX et Sibelius, offertes en format PDF, avec un fichier audio MIDI, et le fichier source. Le site contient aussi quelques partitions numérisées de manuscrits. De plus, WIMA est la source de MusiXTeX, un ensemble de logiciels pour graver la musique.

WIMA offre surtout des partitions de musique médiévale, de la Renaissance, baroque, romantique et moderne dont les compositeurs sont décédés avant 1940, des œuvres originales de compositeurs actuels, comme Frederic Rzewski, qui ont choisi ce moyen pour diffuser leur musique, et un peu de jazz.

De 2007 au , le site était soutenu par le Department of Computer Science (DAIMI) de l’Université d’Aahrus au Danemark. Pour des raisons de gestion interne au DAIMI cette collaboration s’est terminée et WIMA a dû se trouver une nouvelle résidence. Christian Mondrup, l’administrateur du site, a trouvé un hébergeur au Texas (É.-U.). WIMA accueille de nouveau les musiciens et chercheurs depuis le .

Fin , les collaborateurs de WIMA ont commencé la migration de leurs partitions vers IMSLP qui les accueille désormais. Le site WIMA est donc depuis fermé à toute nouvelle contribution.

Autres sites de partitions gratuites 

 International Music Score Library Project - Partitions libres de droits numérisées.
 Choral Public Domain Library - Partitions de musique vocale et chorale.
 Projet Mutopia - Gravures de musique du domaine public.

Liens externes 

IMSLP
CPDL

Bibliothèque numérique